Doppelspiel steht für
 Intrige, Handlungsstrategie um anderen Menschen Schaden zuzufügen oder gegeneinander aufzuhetzen
 Doppel (Sport), Turnierbegriff, bei dem vier Spieler in zwei Teams aufgeteilt spielen
 Doppelspiel (Logistik), Logistikbegriff
Siehe auch:
 McCreadys Doppelspiel, Roman von Frederick Forsyth 
 Tatort: Doppelspiel
 Tatort: Bienzle und das Doppelspiel